Idiomag é uma companhia inglesa de publicação digital fundada em 2006 por Andrew Davies e Ed Barrow.

Ligações externas 

Revistas eletrônicas
Web 2.0
Revistas do Reino Unido